Ва́та — многозначный термин.

 Вата — пушистая масса волокон, слабо переплетённых между собой в различных направлениях.
 Вата — божество ветра в индийской мифологии.
 Вата — зороастрийское божество.
 Вата — одна из трёх дош в Аюрведе.
 Вата — галерея современного искусства в Ростове-на-Дону.
 «Вата» — синоним дисфемизма «ватник».

Персоналии 
 Вата, Рокко (род. 2005) — ирландский футболист.
 Вата, Руди (род. 1969) — албанский футболист.
 Вата, Фатмир (род. 1971) — албанский футболист, тренер.
 Вата, Эдди (род. 1974) — нигерийский певец.

Топоним 
 Вата — село в Ханты-Мансийском автономном округе.
 Вата-Пур

См. также 
 Минеральная вата
 Сахарная вата
 Каменная вата
 Вату (значения)